Заборовье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Заборовье — деревня в Лепельском районе Витебской области.
 Заборовье — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Россия 
 Заборовье — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области.
 Заборовье — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Заборовье — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Заборовье — деревня в Маловишерском районе Новгородской области.
 Заборовье — деревня в Марёвском районе Новгородской области.
 Заборовье — деревня в Бежаницком районе Псковской области, МО Ашевское.
 Заборовье — деревня в Гдовском районе Псковской области, Добручинская волость.
 Заборовье — деревня в Гдовском районе Псковской области, Юшкинская волость.
 Заборовье — деревня в Невельском районе Псковской области, Плисская волость.
 Заборовье — деревня в Островском районе Псковской области, Горайская волость.
 Заборовье — деревня в Палкинском районе Псковской области, Палкинская волость.
 Заборовье — деревня в Порховском районе Псковской области, Павская волость.
 Заборовье — деревня в Порховском районе Псковской области, Славковская волость.
 Заборовье — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость.
 Заборовье — деревня в Псковском районе Псковской области, Карамышевская волость в части бывшей Большезагорской волости.
 Заборовье — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Заборовье — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Заборовье — деревня в Калининском районе Тверской области, Каблуковское сельское поселение.
 Заборовье — село в Калининском районе Тверской области, Медновское сельское поселение.
 Заборовье — деревня в Конаковском районе Тверской области.